Kurzweil puede hacer referencia a:

 Hubert Kurzweil, botánico austriaco.
 Raymond Kurzweil, científico estadounidense.
 Kurzweil Technologies, Inc., empresa de desarrollo de tecnologías orientadas a la Inteligencia Artificial.